12435 Sudachi – asteroide della fascia principale
 Sudachi – agrume originario del Giappone